Hübenthal ist der Ortsname von:

 Hübenthal (Berneburg) im Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Hübenthal (Witzenhausen) im Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Hübenthal ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Hübenthal (* 1961), deutscher katholischer Theologe 
 Kurt Hübenthal (* 1918), deutscher Sänger (Bassbariton), Regisseur und Musikpädagoge; Professor für Gesang an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
 Walter Hübenthal (1927–2017), Manager der BLG, Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)